Albert Richard Schade (Schwanenhof, 1876), director d'orquestra i compositor alemany 
 Charles Schade, teòric musical de la primera meitat del segle XIX
 Michael Schade (Ginebra, 1965), tenor líric suís criat a Alemanya i Canadà